Гегаркуни́кская о́бласть (; также широко распространён вариант названия Гехаркуникская область) — область на востоке Армении, граничащая на севере с Тавушской, на западе Котайкской, на юго-западе Араратской, на юге Вайоцдзорской областями, на востоке с Азербайджаном. Крупнейшая область страны, занимает 18 % площади всей республики. Значительную часть территории занимает озеро Севан. В состав области вошли бывшие Севанский, Чамбаракский (Красносельский), Мартунинский и Варденисский районы.

В Гегаркуникскую область входит также эксклав Арцвашен, окружённый территорией Азербайджана и в настоящее время контролируемый им.

Административный центр — город Гавар, другие города — Севан, Чамбарак, Варденис, Мартуни. Также на территории области находятся 93 сельских поселения.

Самая низкая точка находится в долине реки Гетик (1325 м), а наивысшая — на Гегамском хребте (гора Аждаак, 3598 м).

Исторический очерк 

На территории Гегаркуника в доурартскую эпоху было царство Uelikuni, которое в VIII в. до н. э. было захвачено Араратским-Ванским царством (Урарту). Название Uelikuni, которое соответствует древнеармянскому Gełak‘uni, восходит к индоевропейскому *wel- 'видеть' и связано с почитанием в Гегамских горах вишапакаров ("драконьих камней").

Современная Гегаркуникская область была образована законом об административно-территориальном делении Республики Армения от 7 ноября 1995 года, в результате объединения Варденисского, Камо, Красносельского, Мартунинского и Севанского районов Армении.

После войны в Нагорном Карабахе 2020 года протяженность границы провинции с Азербайджаном увеличилась. С 12 мая 2021 года, азербайджанские войска продвинулись в провинцию Гегаркуник и заняли позиции возле сел Кут и Верин-Шоржа, что привело к пограничному кризису между Арменией и Азербайджаном. 25 мая 2021 года армянский солдат был убит в Гегаркунике, 27 мая шесть армянских солдат были захвачены азербайджанскими войсками в Гегаркунике при выполнении инженерных работ на своей территории недалеко от границы с Азербайджаном.

Население 
В сельских поселениях проживает 67 % населения.

Национальный состав

Губернаторы 
 Владимир Мовсесян (1996)
 Рудик Гукасян (1996—1999)
 Ваагн Акопян (1999—2003)
 Степан Барсегян (2003—2006)
 Арсен Григорян (2006—2007)
 Нвер Погосян (2007—2012)
 Рафик Григорян (2012—2017)
 Карен Ботоян (2017—2018)
 Ишхан Сагателян (2018)
 Гнел Саносян (c 2018)

Галерея

См. также 
 Административно-территориальное деление Армении

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель (англ.)
 Информация на сайте Министерства градостроительства Армении (англ.)
 ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ» Перечень общин и населённых пунктов Республики Армения